Il campionato nordamericano di pallavolo femminile, conosciuto anche semplicemente con il nome di NORCECA è una competizione sportiva continentale a cadenza biennale organizzata dalla North, Central America and Caribbean Volleyball Confederation, la federazione nord e centro americana della pallavolo.

La prima edizione si è tenuta nel 1969 in Messico.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni